Tepantitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepantitlán, Guerrero, ort, Marquelia, 
 Tepantitlán, Oaxaca, ort, Santiago Texcalcingo,